een koppelaarster
 De koppelaarster (Dirck van Baburen), een schilderij van Dirck van Baburen uit 1622
 De koppelaarster (Gerard van Honthorst), een schilderij van Gerard van Honthorst uit 1625
 De koppelaarster (Vermeer), een schilderij van Jan Vermeer uit 1656